Massillon ist der Familienname folgender Personen: 

 Bruno-Philibert Audier-Massillon (1746–1822), französischer Politiker 
 Jean-Baptiste Massillon (1663–1742), französischer Theologe und Bischof

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Massillon (Alabama)
 Massillon (Iowa)
 Massillon (Ohio)

Massillon als Markenname:
 W. S. Reed Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller